Durban est un toponyme :

 correspondant à une grande ville d'Afrique du Sud, Durban
 associé par extension à la Conférence de Durban (2001)
 et à la Conférence de Durban sur les changements climatiques (2011)

 fréquent en France :
 en tant que nom d'une commune du Gers, Durban (Gers)
 comme partie du libellé actuel de trois autres communes, toutes localisées aussi en Midi-Pyrénées ou Languedoc-Roussillon :
- Durban-Corbières (Aude)
- Durban-sur-Arize (Ariège)
- Castelnau-Durban (Ariège)

Durban est aussi un nom de famille :
 David Cau-Durban (1844-1908), prêtre et archéologue.